Pyronia distincta är en fjärilsart som beskrevs av Rothschild 1933. Pyronia distincta ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
distincta